Білл Голдсворті (, нар. 24 серпня 1944, Ватерлоо — пом. 29 березня 1996, Міннеаполіс) — канадський хокеїст.
 Мікі Голдсворті — басист групи Years & Years.
 Пітер Голдсворті — письменник, автор роману-бестселера «Маестро».